Наварредонда-и-Сан-Мамес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Занимает площадь 27,44 км². Население — 140 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида